Бетель — вечнозелёное многолетнее растение.
 Бетель (Иващенко) — хутор, существовавший в Ипатовском районе Ставропольского края России

См. также 
 Бетел
 Беттель
 Бейт-Эль — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.
 Вефиль (значения)